Олег Викторович Шевченко (16 сентября 1978) — украинский футболист и тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник харьковского футбола. В составе «Металлиста» играл с 1996 по 2001 годы. За команду сыграл 74 матча в чемпионатах Украины, из которых 35 — в высшей лиге. Дебют в высшем дивизионе 7 июля 1998 года в игре против мариупольского «Металлурга». С 2004 по 2006 годы (с перерывом) играл в луганской «Заре», где провёл 57 матчей, 7 из которых — в «вышке». С 2007 года играл в командах низших дивизионов. Был капитаном команд «Авангард» (Краматорск) и «Кремень» (Кременчуг).

После окончания игровой карьеры работал тренером-преподавателем Детской академии ФК «Гелиос».

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Металлист-2»
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Харьков-2»
Игроки ФК «Локомотив» Двуречная
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Феникс-Ильичёвец»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Кремень»
Футбольные тренеры Украины